Drzonek peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Drzonek, une localité du powiat d'Oborniki ;
 Drzonek, un village du powiat de Śrem.